Mattias Olsson est un nom pouvant désigner:

 (né en 1975), musicien suédois
Mattias Olsson (né en 1977), réalisateur suédois

Voir aussi

Olsson, Mattias